Barstable pode se referir a:

 Barstable, Essex
 Barstable (hundred)
 Barstable School

Desambiguação